Kankaisensaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kankaisensaari (ö i Norra Savolax), Nordöstra Savolax, 
 Kankaisensaari (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 

Robotskapade Finlandförgreningar